Wurfbeil steht für

 das spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Wurfbeil (Waffe)

 Tomahawk
 eine Axt zum Axtwerfen